Ti combino qualcosa di grosso (Something Big) – film diretto da Andrew V. McLaglen del 1971
Something Big – album delle Mary Mary del 2011
Something Big – album di Mick Fleetwood del 2004
Something Big – singolo di Shawn Mendes del 2014